Gård kan avse: 

 Gård – en samling byggnader som utgör mittpunkten för en jordbruksenhet
 Borggård –en öppen plats i en borg, fästning, palats eller ett slott
 Bygdegård – en samlingslokal på landsbygden eller i mindre orter
 Fritidsgård – en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet
 Innergård – ett öppet område som är innesluten av byggnader
 Kaserngård – en del av ett militärt i regel instängslat område
 Ljusgård – en ofta inglasad plats inuti en byggnad

Se även
 Atrium – under antiken det centrala rummet i romarnas bostadshus